Koiranluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koiranluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Koiranluoto (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar